Краснопольський Володимир Аркадійович (* 1933) — народний артист РРФСР, лауреат Державної премії СРСР.
 Краснопольський Іван Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Краснопольський Йосип Сильвестрович (1864—1938) — радянський діяч, передовик виробництва, коваль Київського паровозовагоноремонтного заводу.
 Краснопольський Леонід Ігорович (1971—2018) — український підприємець, дизайнер одягу, волонтер російсько-української війни.
 Митрофан (Краснопольський) (1869—1919) — архієпископ РПЦ Астраханський та Царьовський.
 Рафаїл (Краснопольський) (1668—1711) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Холмогорський та Важеський.